Серге́й Левашо́в:
 Левашов, Сергей Александрович (род. 1961) — подполковник ВС РФ, Герой Российской Федерации (1999).
 Левашов, Сергей Васильевич (1857—1919) — русский врач, государственный и общественный деятель.
 Левашов, Сергей Михайлович (1924—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны.